— маленький околоземный астероид и временный спутник Земли. Астероид был открыт 15 февраля 2020 года астрономами Тедди Пруйне и Качпером Вежхосом в обсерватории Маунт-Леммон, США.

При открытии астероид получил временное имя C26FED2. После подтверждения объекта, ему было присвоено предварительное обозначение .

Астероид на момент открытия летает по геоцентрической орбите и является временным спутником Земли.

Физические характеристики 
Астероид имеет низкую яркость. Абсолютная звёздная величина около 32 Предполагается, что объект имеет низкое альбедо (0,1 −0,6) и относится к астероидам спектрального класса С.

Размер астероида оценивается в 1-6 метров.

Орбита 
Согласно расчётам астероид  ранее принадлежал к группе астероидов Аполлоны, но был захвачен Землёй в 2017 году. Минимальное расстояние на которое объект подходил к Земле 0,01664 а. е. (2 489 300 км). До середины 2020 года  будет двигаться по геоцентрической орбите, а потом покинет сферу действия Земли и перейдёт на гелиоцентрическую орбиту.

В дальнейшем объект будет сближаться с Землёй и может быть захвачен повторно.

В траектории движения не замечено признаков возмущений из-за солнечного излучения и не выявлено никакой связи с известным искусственными объектами.

Первый подобный захваченный объект  был обнаружен в 2006 году. В 2007 году он ушёл на гелиоцентрическую орбиту. Ещё несколько потенциальных таких объектов оказались искусственными.

Разработчик астрономического программного обеспечения Atlantic Билл Грей сообщил, что 7 марта 2020 года, скорее всего, 2020 CD3 покинул орбиту Земли.

См. также 
 Квазиспутник
 Гипотетические естественные спутники Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Венеры
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Ссылки 
 
 Текущие данные о положении астероида 2020 CD3 на The sky live

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Аполлоны (астероиды)
Астероиды диаметром менее 2 км
Астероиды, открытые в 2020 году